Пиједра Амариља има више значења:

 Пиједра Амариља (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједра Амариља (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједра Амариља (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пиједра Амариља (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику